

439001–439100 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 439001 ||  || 15 set 2004 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=002 bgcolor=#88F2FF
| 439002 ||  || 5 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=003 bgcolor=#88F2FF
| 439003 ||  || 23 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=004 bgcolor=#E3E3E3
| 439004 ||  || 16 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=005 bgcolor=#E3E3E3
| 439005 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=006 bgcolor=#FAFAFA
| 439006 ||  || 16 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=007 bgcolor=#FFDAB5
| 439007 ||  || 19 nov 2003 || Catalina || CSS || — || 
|-id=008 bgcolor=#E3E3E3
| 439008 ||  || 19 dez 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=009 bgcolor=#FAFAFA
| 439009 ||  || 10 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=010 bgcolor=#FAFAFA
| 439010 ||  || 6 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=011 bgcolor=#FAFAFA
| 439011 ||  || 28 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=012 bgcolor=#FAFAFA
| 439012 ||  || 18 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=013 bgcolor=#FAFAFA
| 439013 ||  || 28 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=014 bgcolor=#FAFAFA
| 439014 ||  || 9 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=015 bgcolor=#FAFAFA
| 439015 ||  || 10 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=016 bgcolor=#FAFAFA
| 439016 ||  || 2 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=017 bgcolor=#F1F1F1
| 439017 ||  || 11 jan 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=018 bgcolor=#FAFAFA
| 439018 ||  || 20 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=019 bgcolor=#FAFAFA
| 439019 ||  || 26 fev 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=020 bgcolor=#FAFAFA
| 439020 ||  || 2 jan 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=021 bgcolor=#FAFAFA
| 439021 ||  || 30 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=022 bgcolor=#FAFAFA
| 439022 ||  || 11 mar 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=023 bgcolor=#FAFAFA
| 439023 ||  || 22 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=024 bgcolor=#FAFAFA
| 439024 ||  || 2 jun 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=025 bgcolor=#FAFAFA
| 439025 ||  || 7 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=026 bgcolor=#FAFAFA
| 439026 ||  || 5 fev 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=027 bgcolor=#FAFAFA
| 439027 ||  || 18 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=028 bgcolor=#FAFAFA
| 439028 ||  || 13 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=029 bgcolor=#FAFAFA
| 439029 ||  || 28 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=030 bgcolor=#FAFAFA
| 439030 ||  || 13 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=031 bgcolor=#FAFAFA
| 439031 ||  || 20 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=032 bgcolor=#FAFAFA
| 439032 ||  || 27 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=033 bgcolor=#FAFAFA
| 439033 ||  || 16 fev 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=034 bgcolor=#FAFAFA
| 439034 ||  || 25 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=035 bgcolor=#FAFAFA
| 439035 ||  || 1 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=036 bgcolor=#F1F1F1
| 439036 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=037 bgcolor=#FAFAFA
| 439037 ||  || 13 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=038 bgcolor=#FAFAFA
| 439038 ||  || 19 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=039 bgcolor=#FAFAFA
| 439039 ||  || 8 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=040 bgcolor=#FAFAFA
| 439040 ||  || 8 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=041 bgcolor=#FAFAFA
| 439041 ||  || 5 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=042 bgcolor=#FAFAFA
| 439042 ||  || 26 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=043 bgcolor=#FAFAFA
| 439043 ||  || 14 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=044 bgcolor=#FAFAFA
| 439044 ||  || 22 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=045 bgcolor=#FAFAFA
| 439045 ||  || 25 fev 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=046 bgcolor=#FAFAFA
| 439046 ||  || 27 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=047 bgcolor=#F1F1F1
| 439047 ||  || 26 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=048 bgcolor=#FAFAFA
| 439048 ||  || 23 abr 2004 || Campo Imperatore || CINEOS || — || 
|-id=049 bgcolor=#FAFAFA
| 439049 ||  || 16 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=050 bgcolor=#FAFAFA
| 439050 ||  || 22 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=051 bgcolor=#FAFAFA
| 439051 ||  || 4 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=052 bgcolor=#FAFAFA
| 439052 ||  || 9 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=053 bgcolor=#FAFAFA
| 439053 ||  || 23 abr 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=054 bgcolor=#FAFAFA
| 439054 ||  || 4 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=055 bgcolor=#FAFAFA
| 439055 ||  || 14 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=056 bgcolor=#FAFAFA
| 439056 ||  || 4 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=057 bgcolor=#FAFAFA
| 439057 ||  || 19 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=058 bgcolor=#FAFAFA
| 439058 ||  || 28 mar 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=059 bgcolor=#F1F1F1
| 439059 ||  || 26 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=060 bgcolor=#FAFAFA
| 439060 ||  || 10 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=061 bgcolor=#F1F1F1
| 439061 ||  || 10 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=062 bgcolor=#FAFAFA
| 439062 ||  || 23 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=063 bgcolor=#FAFAFA
| 439063 ||  || 27 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=064 bgcolor=#FAFAFA
| 439064 ||  || 13 mar 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=065 bgcolor=#FAFAFA
| 439065 ||  || 13 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=066 bgcolor=#FAFAFA
| 439066 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=067 bgcolor=#FAFAFA
| 439067 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=068 bgcolor=#FAFAFA
| 439068 ||  || 24 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=069 bgcolor=#FAFAFA
| 439069 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=070 bgcolor=#F1F1F1
| 439070 ||  || 27 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=071 bgcolor=#FAFAFA
| 439071 ||  || 29 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=072 bgcolor=#FAFAFA
| 439072 ||  || 6 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=073 bgcolor=#F1F1F1
| 439073 ||  || 1 abr 2010 || WISE || WISE || Phocaea || 
|-id=074 bgcolor=#F1F1F1
| 439074 ||  || 23 mai 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=075 bgcolor=#F1F1F1
| 439075 ||  || 30 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=076 bgcolor=#FAFAFA
| 439076 ||  || 21 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=077 bgcolor=#F1F1F1
| 439077 ||  || 4 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=078 bgcolor=#F1F1F1
| 439078 ||  || 6 out 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=079 bgcolor=#F1F1F1
| 439079 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=080 bgcolor=#F1F1F1
| 439080 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=081 bgcolor=#F1F1F1
| 439081 ||  || 22 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=082 bgcolor=#F1F1F1
| 439082 ||  || 30 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=083 bgcolor=#F1F1F1
| 439083 ||  || 8 ago 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=084 bgcolor=#F1F1F1
| 439084 ||  || 28 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=085 bgcolor=#F1F1F1
| 439085 ||  || 28 jul 2011 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=086 bgcolor=#F1F1F1
| 439086 ||  || 5 mai 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=087 bgcolor=#E3E3E3
| 439087 ||  || 26 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=088 bgcolor=#F1F1F1
| 439088 ||  || 10 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=089 bgcolor=#F1F1F1
| 439089 ||  || 9 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=090 bgcolor=#F1F1F1
| 439090 ||  || 11 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=091 bgcolor=#E3E3E3
| 439091 ||  || 7 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=092 bgcolor=#F1F1F1
| 439092 ||  || 10 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=093 bgcolor=#F1F1F1
| 439093 ||  || 20 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=094 bgcolor=#E3E3E3
| 439094 ||  || 27 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=095 bgcolor=#E3E3E3
| 439095 ||  || 14 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=096 bgcolor=#E3E3E3
| 439096 ||  || 9 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=097 bgcolor=#F1F1F1
| 439097 ||  || 22 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Iannini || 
|-id=098 bgcolor=#F1F1F1
| 439098 ||  || 9 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=099 bgcolor=#E3E3E3
| 439099 ||  || 21 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=100 bgcolor=#F1F1F1
| 439100 ||  || 19 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|}

439101–439200 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 439101 ||  || 27 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=102 bgcolor=#F1F1F1
| 439102 ||  || 21 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=103 bgcolor=#F1F1F1
| 439103 ||  || 14 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=104 bgcolor=#F1F1F1
| 439104 ||  || 14 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=105 bgcolor=#F1F1F1
| 439105 ||  || 6 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=106 bgcolor=#F1F1F1
| 439106 ||  || 19 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=107 bgcolor=#F1F1F1
| 439107 ||  || 15 set 1998 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=108 bgcolor=#E3E3E3
| 439108 ||  || 17 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=109 bgcolor=#E3E3E3
| 439109 ||  || 11 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=110 bgcolor=#F1F1F1
| 439110 ||  || 2 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=111 bgcolor=#E3E3E3
| 439111 ||  || 13 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=112 bgcolor=#F1F1F1
| 439112 ||  || 22 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=113 bgcolor=#F1F1F1
| 439113 ||  || 3 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=114 bgcolor=#F1F1F1
| 439114 ||  || 9 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=115 bgcolor=#E3E3E3
| 439115 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=116 bgcolor=#F1F1F1
| 439116 ||  || 16 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=117 bgcolor=#F1F1F1
| 439117 ||  || 11 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=118 bgcolor=#F1F1F1
| 439118 ||  || 20 set 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=119 bgcolor=#F1F1F1
| 439119 ||  || 2 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=120 bgcolor=#E3E3E3
| 439120 ||  || 3 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=121 bgcolor=#E3E3E3
| 439121 ||  || 21 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=122 bgcolor=#E3E3E3
| 439122 ||  || 7 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=123 bgcolor=#F1F1F1
| 439123 ||  || 22 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=124 bgcolor=#F1F1F1
| 439124 ||  || 2 abr 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=125 bgcolor=#F1F1F1
| 439125 ||  || 11 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=126 bgcolor=#E3E3E3
| 439126 ||  || 25 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=127 bgcolor=#E3E3E3
| 439127 ||  || 18 set 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=128 bgcolor=#E3E3E3
| 439128 ||  || 11 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=129 bgcolor=#E3E3E3
| 439129 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=130 bgcolor=#F1F1F1
| 439130 ||  || 10 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=131 bgcolor=#F1F1F1
| 439131 ||  || 15 dez 2007 || Socorro || LINEAR || Iannini || 
|-id=132 bgcolor=#E3E3E3
| 439132 ||  || 13 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=133 bgcolor=#F1F1F1
| 439133 ||  || 15 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Themis || 
|-id=134 bgcolor=#E3E3E3
| 439134 ||  || 6 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=135 bgcolor=#E3E3E3
| 439135 ||  || 21 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=136 bgcolor=#E3E3E3
| 439136 ||  || 31 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=137 bgcolor=#E3E3E3
| 439137 ||  || 11 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=138 bgcolor=#F1F1F1
| 439138 ||  || 22 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=139 bgcolor=#F1F1F1
| 439139 ||  || 1 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=140 bgcolor=#E3E3E3
| 439140 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=141 bgcolor=#E3E3E3
| 439141 ||  || 11 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=142 bgcolor=#E3E3E3
| 439142 ||  || 27 nov 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=143 bgcolor=#E3E3E3
| 439143 ||  || 6 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=144 bgcolor=#E3E3E3
| 439144 ||  || 17 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=145 bgcolor=#E3E3E3
| 439145 ||  || 5 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=146 bgcolor=#F1F1F1
| 439146 ||  || 31 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=147 bgcolor=#E3E3E3
| 439147 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=148 bgcolor=#F1F1F1
| 439148 ||  || 13 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=149 bgcolor=#F1F1F1
| 439149 ||  || 24 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=150 bgcolor=#E3E3E3
| 439150 ||  || 4 jul 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=151 bgcolor=#E3E3E3
| 439151 ||  || 18 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=152 bgcolor=#F1F1F1
| 439152 ||  || 1 fev 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=153 bgcolor=#E3E3E3
| 439153 ||  || 28 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=154 bgcolor=#E3E3E3
| 439154 ||  || 13 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=155 bgcolor=#E3E3E3
| 439155 ||  || 8 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=156 bgcolor=#F1F1F1
| 439156 ||  || 22 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=157 bgcolor=#E3E3E3
| 439157 ||  || 21 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=158 bgcolor=#E3E3E3
| 439158 ||  || 22 dez 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=159 bgcolor=#E3E3E3
| 439159 ||  || 5 nov 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=160 bgcolor=#E3E3E3
| 439160 ||  || 24 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=161 bgcolor=#E3E3E3
| 439161 ||  || 13 mai 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=162 bgcolor=#E3E3E3
| 439162 ||  || 23 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=163 bgcolor=#F1F1F1
| 439163 ||  || 19 mai 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=164 bgcolor=#F1F1F1
| 439164 ||  || 24 set 2011 || Catalina || CSS || — || 
|-id=165 bgcolor=#E3E3E3
| 439165 ||  || 17 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=166 bgcolor=#F1F1F1
| 439166 ||  || 5 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=167 bgcolor=#E3E3E3
| 439167 ||  || 17 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=168 bgcolor=#E3E3E3
| 439168 ||  || 27 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=169 bgcolor=#F1F1F1
| 439169 ||  || 17 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=170 bgcolor=#E3E3E3
| 439170 ||  || 27 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=171 bgcolor=#F1F1F1
| 439171 ||  || 8 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=172 bgcolor=#E3E3E3
| 439172 ||  || 18 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=173 bgcolor=#E3E3E3
| 439173 ||  || 17 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=174 bgcolor=#E3E3E3
| 439174 ||  || 4 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=175 bgcolor=#E3E3E3
| 439175 ||  || 19 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=176 bgcolor=#E3E3E3
| 439176 ||  || 12 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=177 bgcolor=#E3E3E3
| 439177 ||  || 5 set 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=178 bgcolor=#F1F1F1
| 439178 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=179 bgcolor=#E3E3E3
| 439179 ||  || 12 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=180 bgcolor=#E3E3E3
| 439180 ||  || 11 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=181 bgcolor=#E3E3E3
| 439181 ||  || 18 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=182 bgcolor=#E3E3E3
| 439182 ||  || 20 ago 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=183 bgcolor=#E3E3E3
| 439183 ||  || 30 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=184 bgcolor=#E3E3E3
| 439184 ||  || 19 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=185 bgcolor=#E3E3E3
| 439185 ||  || 30 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=186 bgcolor=#E3E3E3
| 439186 ||  || 21 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=187 bgcolor=#E3E3E3
| 439187 ||  || 26 nov 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=188 bgcolor=#E3E3E3
| 439188 ||  || 5 jul 2005 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=189 bgcolor=#E3E3E3
| 439189 ||  || 31 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=190 bgcolor=#E3E3E3
| 439190 ||  || 1 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=191 bgcolor=#E3E3E3
| 439191 ||  || 21 dez 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=192 bgcolor=#E3E3E3
| 439192 ||  || 7 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=193 bgcolor=#E3E3E3
| 439193 ||  || 22 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=194 bgcolor=#E3E3E3
| 439194 ||  || 13 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=195 bgcolor=#E3E3E3
| 439195 ||  || 30 nov 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=196 bgcolor=#E3E3E3
| 439196 ||  || 24 dez 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=197 bgcolor=#88F2FF
| 439197 ||  || 24 dez 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Vesta || 
|-id=198 bgcolor=#E3E3E3
| 439198 ||  || 19 jan 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=199 bgcolor=#E3E3E3
| 439199 ||  || 14 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=200 bgcolor=#FAFAFA
| 439200 ||  || 19 abr 2007 || Catalina || CSS || — || 
|}

439201–439300 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 439201 ||  || 28 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=202 bgcolor=#FFDAB5
| 439202 ||  || 23 jan 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=203 bgcolor=#FAFAFA
| 439203 ||  || 25 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=204 bgcolor=#FAFAFA
| 439204 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=205 bgcolor=#FAFAFA
| 439205 ||  || 17 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=206 bgcolor=#F1F1F1
| 439206 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=207 bgcolor=#F1F1F1
| 439207 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=208 bgcolor=#FAFAFA
| 439208 ||  || 23 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=209 bgcolor=#F1F1F1
| 439209 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=210 bgcolor=#FAFAFA
| 439210 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=211 bgcolor=#FAFAFA
| 439211 ||  || 13 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=212 bgcolor=#FAFAFA
| 439212 ||  || 17 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=213 bgcolor=#FAFAFA
| 439213 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=214 bgcolor=#FAFAFA
| 439214 ||  || 15 fev 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=215 bgcolor=#FAFAFA
| 439215 ||  || 7 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=216 bgcolor=#FAFAFA
| 439216 ||  || 17 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=217 bgcolor=#FAFAFA
| 439217 ||  || 16 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=218 bgcolor=#FAFAFA
| 439218 ||  || 3 mai 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=219 bgcolor=#FAFAFA
| 439219 ||  || 1 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=220 bgcolor=#FAFAFA
| 439220 ||  || 15 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=221 bgcolor=#F1F1F1
| 439221 ||  || 19 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=222 bgcolor=#FAFAFA
| 439222 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Flora || 
|-id=223 bgcolor=#F1F1F1
| 439223 ||  || 20 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=224 bgcolor=#FAFAFA
| 439224 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=225 bgcolor=#F1F1F1
| 439225 ||  || 3 dez 2008 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=226 bgcolor=#F1F1F1
| 439226 ||  || 23 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=227 bgcolor=#FAFAFA
| 439227 ||  || 25 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=228 bgcolor=#F1F1F1
| 439228 ||  || 17 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=229 bgcolor=#F1F1F1
| 439229 ||  || 26 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=230 bgcolor=#FAFAFA
| 439230 ||  || 18 abr 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=231 bgcolor=#E3E3E3
| 439231 ||  || 7 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=232 bgcolor=#FAFAFA
| 439232 ||  || 21 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=233 bgcolor=#FAFAFA
| 439233 ||  || 24 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=234 bgcolor=#F1F1F1
| 439234 ||  || 9 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=235 bgcolor=#FAFAFA
| 439235 ||  || 14 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=236 bgcolor=#FAFAFA
| 439236 ||  || 27 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=237 bgcolor=#FAFAFA
| 439237 ||  || 27 mar 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=238 bgcolor=#FAFAFA
| 439238 ||  || 5 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=239 bgcolor=#FAFAFA
| 439239 ||  || 13 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=240 bgcolor=#F1F1F1
| 439240 ||  || 17 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=241 bgcolor=#F1F1F1
| 439241 ||  || 9 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=242 bgcolor=#FAFAFA
| 439242 ||  || 24 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=243 bgcolor=#F1F1F1
| 439243 ||  || 19 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=244 bgcolor=#F1F1F1
| 439244 ||  || 10 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=245 bgcolor=#FAFAFA
| 439245 ||  || 19 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=246 bgcolor=#E3E3E3
| 439246 ||  || 6 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=247 bgcolor=#F1F1F1
| 439247 ||  || 29 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=248 bgcolor=#FAFAFA
| 439248 ||  || 5 jun 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=249 bgcolor=#F1F1F1
| 439249 ||  || 29 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=250 bgcolor=#F1F1F1
| 439250 ||  || 21 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=251 bgcolor=#F1F1F1
| 439251 ||  || 22 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=252 bgcolor=#F1F1F1
| 439252 ||  || 17 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=253 bgcolor=#F1F1F1
| 439253 ||  || 15 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=254 bgcolor=#FAFAFA
| 439254 ||  || 29 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=255 bgcolor=#F1F1F1
| 439255 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=256 bgcolor=#FAFAFA
| 439256 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=257 bgcolor=#F1F1F1
| 439257 ||  || 7 abr 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=258 bgcolor=#F1F1F1
| 439258 ||  || 17 set 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=259 bgcolor=#FAFAFA
| 439259 ||  || 8 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=260 bgcolor=#F1F1F1
| 439260 ||  || 18 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=261 bgcolor=#FAFAFA
| 439261 ||  || 23 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=262 bgcolor=#F1F1F1
| 439262 ||  || 16 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=263 bgcolor=#F1F1F1
| 439263 ||  || 15 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=264 bgcolor=#FAFAFA
| 439264 ||  || 27 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=265 bgcolor=#FAFAFA
| 439265 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=266 bgcolor=#FAFAFA
| 439266 ||  || 10 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=267 bgcolor=#F1F1F1
| 439267 ||  || 27 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=268 bgcolor=#FAFAFA
| 439268 ||  || 4 mai 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=269 bgcolor=#FAFAFA
| 439269 ||  || 25 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=270 bgcolor=#F1F1F1
| 439270 ||  || 12 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=271 bgcolor=#FAFAFA
| 439271 ||  || 11 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=272 bgcolor=#FAFAFA
| 439272 ||  || 26 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=273 bgcolor=#FAFAFA
| 439273 ||  || 14 set 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=274 bgcolor=#FAFAFA
| 439274 ||  || 20 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=275 bgcolor=#F1F1F1
| 439275 ||  || 21 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=276 bgcolor=#FAFAFA
| 439276 ||  || 7 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=277 bgcolor=#FAFAFA
| 439277 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=278 bgcolor=#F1F1F1
| 439278 ||  || 20 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=279 bgcolor=#FAFAFA
| 439279 ||  || 1 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=280 bgcolor=#F1F1F1
| 439280 ||  || 20 out 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=281 bgcolor=#FAFAFA
| 439281 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=282 bgcolor=#FAFAFA
| 439282 ||  || 6 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=283 bgcolor=#E3E3E3
| 439283 ||  || 13 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=284 bgcolor=#FAFAFA
| 439284 ||  || 24 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=285 bgcolor=#F1F1F1
| 439285 ||  || 19 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=286 bgcolor=#FAFAFA
| 439286 ||  || 27 abr 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=287 bgcolor=#F1F1F1
| 439287 ||  || 16 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=288 bgcolor=#F1F1F1
| 439288 ||  || 7 out 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=289 bgcolor=#F1F1F1
| 439289 ||  || 4 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=290 bgcolor=#E3E3E3
| 439290 ||  || 10 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=291 bgcolor=#FAFAFA
| 439291 ||  || 28 set 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=292 bgcolor=#F1F1F1
| 439292 ||  || 5 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=293 bgcolor=#FAFAFA
| 439293 ||  || 28 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=294 bgcolor=#F1F1F1
| 439294 ||  || 10 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=295 bgcolor=#F1F1F1
| 439295 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=296 bgcolor=#FAFAFA
| 439296 ||  || 5 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=297 bgcolor=#FAFAFA
| 439297 ||  || 15 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=298 bgcolor=#F1F1F1
| 439298 ||  || 7 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=299 bgcolor=#F1F1F1
| 439299 ||  || 1 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=300 bgcolor=#F1F1F1
| 439300 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

439301–439400 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 439301 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=302 bgcolor=#F1F1F1
| 439302 ||  || 23 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=303 bgcolor=#F1F1F1
| 439303 ||  || 18 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=304 bgcolor=#F1F1F1
| 439304 ||  || 10 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=305 bgcolor=#E3E3E3
| 439305 ||  || 5 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=306 bgcolor=#F1F1F1
| 439306 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=307 bgcolor=#F1F1F1
| 439307 ||  || 2 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=308 bgcolor=#F1F1F1
| 439308 ||  || 30 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=309 bgcolor=#FAFAFA
| 439309 ||  || 28 mai 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=310 bgcolor=#F1F1F1
| 439310 ||  || 21 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=311 bgcolor=#F1F1F1
| 439311 ||  || 18 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=312 bgcolor=#E3E3E3
| 439312 ||  || 20 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=313 bgcolor=#FFD5EA
| 439313 ||  || 12 nov 2012 || Haleakala || Pan-STARRS || — || 
|-id=314 bgcolor=#FAFAFA
| 439314 ||  || 14 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=315 bgcolor=#FAFAFA
| 439315 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=316 bgcolor=#F1F1F1
| 439316 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=317 bgcolor=#F1F1F1
| 439317 ||  || 4 nov 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=318 bgcolor=#E3E3E3
| 439318 ||  || 7 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=319 bgcolor=#F1F1F1
| 439319 ||  || 23 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=320 bgcolor=#F1F1F1
| 439320 ||  || 19 abr 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=321 bgcolor=#F1F1F1
| 439321 ||  || 20 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=322 bgcolor=#FAFAFA
| 439322 ||  || 21 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=323 bgcolor=#E3E3E3
| 439323 ||  || 12 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=324 bgcolor=#FAFAFA
| 439324 ||  || 1 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=325 bgcolor=#FAFAFA
| 439325 ||  || 10 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=326 bgcolor=#FAFAFA
| 439326 ||  || 15 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=327 bgcolor=#F1F1F1
| 439327 ||  || 22 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=328 bgcolor=#FAFAFA
| 439328 ||  || 11 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=329 bgcolor=#F1F1F1
| 439329 ||  || 19 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=330 bgcolor=#F1F1F1
| 439330 ||  || 22 nov 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=331 bgcolor=#E3E3E3
| 439331 ||  || 23 out 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=332 bgcolor=#F1F1F1
| 439332 ||  || 30 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=333 bgcolor=#E3E3E3
| 439333 ||  || 3 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=334 bgcolor=#FAFAFA
| 439334 ||  || 25 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=335 bgcolor=#E3E3E3
| 439335 ||  || 15 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=336 bgcolor=#E3E3E3
| 439336 ||  || 3 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=337 bgcolor=#FAFAFA
| 439337 ||  || 29 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=338 bgcolor=#E3E3E3
| 439338 ||  || 16 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=339 bgcolor=#E3E3E3
| 439339 ||  || 23 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=340 bgcolor=#F1F1F1
| 439340 ||  || 28 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=341 bgcolor=#E3E3E3
| 439341 ||  || 30 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=342 bgcolor=#FAFAFA
| 439342 ||  || 19 set 1973 || Palomar || PLS || — || 
|-id=343 bgcolor=#FAFAFA
| 439343 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=344 bgcolor=#F1F1F1
| 439344 ||  || 30 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=345 bgcolor=#F1F1F1
| 439345 ||  || 7 nov 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=346 bgcolor=#E3E3E3
| 439346 ||  || 4 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=347 bgcolor=#FAFAFA
| 439347 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=348 bgcolor=#E3E3E3
| 439348 ||  || 3 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=349 bgcolor=#F1F1F1
| 439349 ||  || 23 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=350 bgcolor=#F1F1F1
| 439350 ||  || 4 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=351 bgcolor=#E3E3E3
| 439351 ||  || 28 mar 2009 || Catalina || CSS || Brangane || 
|-id=352 bgcolor=#F1F1F1
| 439352 ||  || 21 jan 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=353 bgcolor=#F1F1F1
| 439353 ||  || 6 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=354 bgcolor=#F1F1F1
| 439354 ||  || 16 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=355 bgcolor=#E3E3E3
| 439355 ||  || 19 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=356 bgcolor=#F1F1F1
| 439356 ||  || 16 mar 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=357 bgcolor=#F1F1F1
| 439357 ||  || 5 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=358 bgcolor=#E3E3E3
| 439358 ||  || 4 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=359 bgcolor=#FAFAFA
| 439359 ||  || 1 out 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=360 bgcolor=#E3E3E3
| 439360 ||  || 25 nov 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=361 bgcolor=#FAFAFA
| 439361 ||  || 28 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=362 bgcolor=#E3E3E3
| 439362 ||  || 26 nov 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=363 bgcolor=#FAFAFA
| 439363 ||  || 13 out 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=364 bgcolor=#E3E3E3
| 439364 ||  || 20 nov 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=365 bgcolor=#E3E3E3
| 439365 ||  || 7 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=366 bgcolor=#FAFAFA
| 439366 ||  || 4 nov 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=367 bgcolor=#E3E3E3
| 439367 ||  || 12 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=368 bgcolor=#E3E3E3
| 439368 ||  || 3 jul 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=369 bgcolor=#E3E3E3
| 439369 ||  || 15 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=370 bgcolor=#E3E3E3
| 439370 ||  || 19 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=371 bgcolor=#E3E3E3
| 439371 ||  || 13 dez 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=372 bgcolor=#E3E3E3
| 439372 ||  || 16 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=373 bgcolor=#E3E3E3
| 439373 ||  || 8 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=374 bgcolor=#F1F1F1
| 439374 ||  || 26 nov 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=375 bgcolor=#E3E3E3
| 439375 ||  || 25 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=376 bgcolor=#E3E3E3
| 439376 ||  || 12 abr 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=377 bgcolor=#E3E3E3
| 439377 ||  || 13 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=378 bgcolor=#F1F1F1
| 439378 ||  || 19 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=379 bgcolor=#F1F1F1
| 439379 ||  || 16 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=380 bgcolor=#FAFAFA
| 439380 ||  || 12 mar 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=381 bgcolor=#F1F1F1
| 439381 ||  || 9 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=382 bgcolor=#E3E3E3
| 439382 ||  || 4 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=383 bgcolor=#E3E3E3
| 439383 ||  || 9 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=384 bgcolor=#F1F1F1
| 439384 ||  || 27 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=385 bgcolor=#E3E3E3
| 439385 ||  || 29 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=386 bgcolor=#E3E3E3
| 439386 ||  || 29 fev 2008 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=387 bgcolor=#FAFAFA
| 439387 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=388 bgcolor=#E3E3E3
| 439388 ||  || 8 fev 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=389 bgcolor=#E3E3E3
| 439389 ||  || 1 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=390 bgcolor=#FAFAFA
| 439390 ||  || 25 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=391 bgcolor=#F1F1F1
| 439391 ||  || 31 ago 2011 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=392 bgcolor=#F1F1F1
| 439392 ||  || 21 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=393 bgcolor=#F1F1F1
| 439393 ||  || 1 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=394 bgcolor=#E3E3E3
| 439394 ||  || 12 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=395 bgcolor=#88F2FF
| 439395 ||  || 30 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=396 bgcolor=#E3E3E3
| 439396 ||  || 17 out 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=397 bgcolor=#E3E3E3
| 439397 ||  || 8 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=398 bgcolor=#E3E3E3
| 439398 ||  || 26 set 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=399 bgcolor=#E3E3E3
| 439399 ||  || 5 dez 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=400 bgcolor=#F1F1F1
| 439400 ||  || 17 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

439401–439500 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 439401 ||  || 16 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=402 bgcolor=#88F2FF
| 439402 ||  || 8 dez 2010 || Catalina || CSS || Vesta || 
|-id=403 bgcolor=#E3E3E3
| 439403 ||  || 2 dez 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=404 bgcolor=#E3E3E3
| 439404 ||  || 31 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=405 bgcolor=#E3E3E3
| 439405 ||  || 20 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=406 bgcolor=#E3E3E3
| 439406 ||  || 24 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=407 bgcolor=#F1F1F1
| 439407 ||  || 19 out 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=408 bgcolor=#E3E3E3
| 439408 ||  || 1 fev 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=409 bgcolor=#E3E3E3
| 439409 ||  || 31 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=410 bgcolor=#E3E3E3
| 439410 ||  || 18 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=411 bgcolor=#E3E3E3
| 439411 ||  || 19 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=412 bgcolor=#E3E3E3
| 439412 ||  || 11 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=413 bgcolor=#E3E3E3
| 439413 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=414 bgcolor=#E3E3E3
| 439414 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=415 bgcolor=#E3E3E3
| 439415 ||  || 25 ago 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=416 bgcolor=#F1F1F1
| 439416 ||  || 2 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=417 bgcolor=#F1F1F1
| 439417 ||  || 4 fev 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=418 bgcolor=#E3E3E3
| 439418 ||  || 29 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=419 bgcolor=#E3E3E3
| 439419 ||  || 20 jan 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=420 bgcolor=#E3E3E3
| 439420 ||  || 14 fev 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=421 bgcolor=#E3E3E3
| 439421 ||  || 11 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=422 bgcolor=#E3E3E3
| 439422 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=423 bgcolor=#E3E3E3
| 439423 ||  || 1 out 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=424 bgcolor=#F1F1F1
| 439424 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=425 bgcolor=#E3E3E3
| 439425 ||  || 28 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=426 bgcolor=#E3E3E3
| 439426 ||  || 9 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=427 bgcolor=#E3E3E3
| 439427 ||  || 26 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=428 bgcolor=#E3E3E3
| 439428 ||  || 18 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=429 bgcolor=#E3E3E3
| 439429 ||  || 17 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=430 bgcolor=#E3E3E3
| 439430 ||  || 5 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=431 bgcolor=#E3E3E3
| 439431 ||  || 31 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=432 bgcolor=#E3E3E3
| 439432 ||  || 6 fev 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=433 bgcolor=#E3E3E3
| 439433 ||  || 17 fev 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=434 bgcolor=#F1F1F1
| 439434 ||  || 8 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=435 bgcolor=#E3E3E3
| 439435 ||  || 27 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=436 bgcolor=#E3E3E3
| 439436 ||  || 7 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=437 bgcolor=#FFD5EA
| 439437 ||  || 1 jul 2013 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=438 bgcolor=#FAFAFA
| 439438 ||  || 30 dez 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=439 bgcolor=#FFDAB5
| 439439 ||  || 20 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=440 bgcolor=#FAFAFA
| 439440 ||  || 6 jun 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=441 bgcolor=#FAFAFA
| 439441 ||  || 2 jan 2009 || Catalina || CSS || Juno || 
|-id=442 bgcolor=#F1F1F1
| 439442 ||  || 15 set 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=443 bgcolor=#F1F1F1
| 439443 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=444 bgcolor=#FAFAFA
| 439444 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=445 bgcolor=#F1F1F1
| 439445 ||  || 26 mar 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=446 bgcolor=#E3E3E3
| 439446 ||  || 30 jan 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=447 bgcolor=#FAFAFA
| 439447 ||  || 1 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=448 bgcolor=#FAFAFA
| 439448 ||  || 16 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=449 bgcolor=#F1F1F1
| 439449 ||  || 24 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=450 bgcolor=#F1F1F1
| 439450 ||  || 13 dez 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=451 bgcolor=#FAFAFA
| 439451 ||  || 21 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=452 bgcolor=#F1F1F1
| 439452 ||  || 30 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=453 bgcolor=#E3E3E3
| 439453 ||  || 4 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=454 bgcolor=#F1F1F1
| 439454 ||  || 9 fev 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=455 bgcolor=#FAFAFA
| 439455 ||  || 21 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=456 bgcolor=#F1F1F1
| 439456 ||  || 25 dez 2013 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=457 bgcolor=#FAFAFA
| 439457 ||  || 22 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=458 bgcolor=#FAFAFA
| 439458 ||  || 6 jan 2002 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=459 bgcolor=#F1F1F1
| 439459 ||  || 2 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=460 bgcolor=#F1F1F1
| 439460 ||  || 23 jan 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=461 bgcolor=#F1F1F1
| 439461 ||  || 17 abr 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=462 bgcolor=#E3E3E3
| 439462 ||  || 15 jan 2010 || WISE || WISE || Eos || 
|-id=463 bgcolor=#FAFAFA
| 439463 ||  || 12 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=464 bgcolor=#FAFAFA
| 439464 ||  || 4 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=465 bgcolor=#E3E3E3
| 439465 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=466 bgcolor=#FAFAFA
| 439466 ||  || 28 jul 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=467 bgcolor=#F1F1F1
| 439467 ||  || 12 ago 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=468 bgcolor=#F1F1F1
| 439468 ||  || 20 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=469 bgcolor=#FAFAFA
| 439469 ||  || 18 nov 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=470 bgcolor=#F1F1F1
| 439470 ||  || 1 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=471 bgcolor=#FAFAFA
| 439471 ||  || 18 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=472 bgcolor=#F1F1F1
| 439472 ||  || 26 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=473 bgcolor=#F1F1F1
| 439473 ||  || 20 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=474 bgcolor=#FAFAFA
| 439474 ||  || 15 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=475 bgcolor=#E3E3E3
| 439475 ||  || 31 out 2013 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=476 bgcolor=#FAFAFA
| 439476 ||  || 11 mar 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=477 bgcolor=#FAFAFA
| 439477 ||  || 23 mai 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=478 bgcolor=#F1F1F1
| 439478 ||  || 4 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=479 bgcolor=#FAFAFA
| 439479 ||  || 22 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=480 bgcolor=#FAFAFA
| 439480 ||  || 6 out 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=481 bgcolor=#FAFAFA
| 439481 ||  || 17 nov 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=482 bgcolor=#E3E3E3
| 439482 ||  || 9 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=483 bgcolor=#FAFAFA
| 439483 ||  || 17 set 2010 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=484 bgcolor=#F1F1F1
| 439484 ||  || 6 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=485 bgcolor=#E3E3E3
| 439485 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=486 bgcolor=#FAFAFA
| 439486 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=487 bgcolor=#FAFAFA
| 439487 ||  || 18 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=488 bgcolor=#F1F1F1
| 439488 ||  || 28 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=489 bgcolor=#F1F1F1
| 439489 ||  || 9 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=490 bgcolor=#F1F1F1
| 439490 ||  || 27 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=491 bgcolor=#F1F1F1
| 439491 ||  || 28 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=492 bgcolor=#FAFAFA
| 439492 ||  || 27 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=493 bgcolor=#F1F1F1
| 439493 ||  || 20 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=494 bgcolor=#FAFAFA
| 439494 ||  || 22 fev 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=495 bgcolor=#F1F1F1
| 439495 ||  || 11 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=496 bgcolor=#FAFAFA
| 439496 ||  || 26 set 2006 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=497 bgcolor=#F1F1F1
| 439497 ||  || 25 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=498 bgcolor=#E3E3E3
| 439498 ||  || 29 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=499 bgcolor=#E3E3E3
| 439499 ||  || 19 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=500 bgcolor=#FAFAFA
| 439500 ||  || 27 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

439501–439600 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 439501 ||  || 26 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=502 bgcolor=#F1F1F1
| 439502 ||  || 21 jan 2006 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=503 bgcolor=#F1F1F1
| 439503 ||  || 17 jan 2005 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=504 bgcolor=#F1F1F1
| 439504 ||  || 20 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=505 bgcolor=#FAFAFA
| 439505 ||  || 4 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Mitidika || 
|-id=506 bgcolor=#FAFAFA
| 439506 ||  || 2 abr 2011 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=507 bgcolor=#E3E3E3
| 439507 ||  || 8 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=508 bgcolor=#E3E3E3
| 439508 ||  || 18 dez 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=509 bgcolor=#FAFAFA
| 439509 ||  || 29 jul 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=510 bgcolor=#FAFAFA
| 439510 ||  || 27 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=511 bgcolor=#E3E3E3
| 439511 ||  || 30 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=512 bgcolor=#FAFAFA
| 439512 ||  || 25 ago 2012 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=513 bgcolor=#F1F1F1
| 439513 ||  || 20 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=514 bgcolor=#FAFAFA
| 439514 ||  || 23 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=515 bgcolor=#E3E3E3
| 439515 ||  || 30 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=516 bgcolor=#F1F1F1
| 439516 ||  || 11 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=517 bgcolor=#FAFAFA
| 439517 ||  || 8 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=518 bgcolor=#F1F1F1
| 439518 ||  || 19 dez 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=519 bgcolor=#FAFAFA
| 439519 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=520 bgcolor=#F1F1F1
| 439520 ||  || 16 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=521 bgcolor=#F1F1F1
| 439521 ||  || 20 dez 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=522 bgcolor=#F1F1F1
| 439522 ||  || 17 jan 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=523 bgcolor=#F1F1F1
| 439523 ||  || 6 abr 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=524 bgcolor=#F1F1F1
| 439524 ||  || 7 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=525 bgcolor=#FAFAFA
| 439525 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=526 bgcolor=#FAFAFA
| 439526 ||  || 5 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=527 bgcolor=#F1F1F1
| 439527 ||  || 23 set 2008 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=528 bgcolor=#F1F1F1
| 439528 ||  || 9 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=529 bgcolor=#F1F1F1
| 439529 ||  || 23 ago 2007 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=530 bgcolor=#F1F1F1
| 439530 ||  || 25 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=531 bgcolor=#FAFAFA
| 439531 ||  || 12 set 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=532 bgcolor=#F1F1F1
| 439532 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=533 bgcolor=#E3E3E3
| 439533 ||  || 18 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=534 bgcolor=#FAFAFA
| 439534 ||  || 6 jan 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=535 bgcolor=#F1F1F1
| 439535 ||  || 4 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=536 bgcolor=#FAFAFA
| 439536 ||  || 23 fev 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=537 bgcolor=#FAFAFA
| 439537 ||  || 25 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=538 bgcolor=#F1F1F1
| 439538 ||  || 25 jun 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=539 bgcolor=#F1F1F1
| 439539 ||  || 23 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=540 bgcolor=#F1F1F1
| 439540 ||  || 27 jun 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=541 bgcolor=#E3E3E3
| 439541 ||  || 12 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Eos || 
|-id=542 bgcolor=#FAFAFA
| 439542 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Mitidika || 
|-id=543 bgcolor=#FAFAFA
| 439543 ||  || 30 set 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=544 bgcolor=#F1F1F1
| 439544 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=545 bgcolor=#F1F1F1
| 439545 ||  || 25 out 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=546 bgcolor=#E3E3E3
| 439546 ||  || 18 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=547 bgcolor=#E3E3E3
| 439547 ||  || 18 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=548 bgcolor=#FAFAFA
| 439548 ||  || 25 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=549 bgcolor=#F1F1F1
| 439549 ||  || 12 abr 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=550 bgcolor=#FAFAFA
| 439550 ||  || 12 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=551 bgcolor=#FAFAFA
| 439551 ||  || 11 jan 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=552 bgcolor=#E3E3E3
| 439552 ||  || 7 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=553 bgcolor=#FAFAFA
| 439553 ||  || 29 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=554 bgcolor=#E3E3E3
| 439554 ||  || 18 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=555 bgcolor=#E3E3E3
| 439555 ||  || 3 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=556 bgcolor=#E3E3E3
| 439556 ||  || 9 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=557 bgcolor=#E3E3E3
| 439557 ||  || 11 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=558 bgcolor=#E3E3E3
| 439558 ||  || 12 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=559 bgcolor=#F1F1F1
| 439559 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=560 bgcolor=#F1F1F1
| 439560 ||  || 30 jan 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=561 bgcolor=#F1F1F1
| 439561 ||  || 30 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=562 bgcolor=#F1F1F1
| 439562 ||  || 19 mar 2010 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=563 bgcolor=#FAFAFA
| 439563 ||  || 22 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=564 bgcolor=#E3E3E3
| 439564 ||  || 9 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=565 bgcolor=#FAFAFA
| 439565 ||  || 23 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=566 bgcolor=#E3E3E3
| 439566 ||  || 1 abr 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=567 bgcolor=#E3E3E3
| 439567 ||  || 28 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=568 bgcolor=#F1F1F1
| 439568 ||  || 8 mar 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=569 bgcolor=#F1F1F1
| 439569 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=570 bgcolor=#E3E3E3
| 439570 ||  || 11 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=571 bgcolor=#F1F1F1
| 439571 ||  || 10 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=572 bgcolor=#F1F1F1
| 439572 ||  || 13 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=573 bgcolor=#FAFAFA
| 439573 ||  || 13 out 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=574 bgcolor=#F1F1F1
| 439574 ||  || 14 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=575 bgcolor=#F1F1F1
| 439575 ||  || 12 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=576 bgcolor=#F1F1F1
| 439576 ||  || 3 jun 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=577 bgcolor=#F1F1F1
| 439577 ||  || 8 mar 2005 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=578 bgcolor=#E3E3E3
| 439578 ||  || 14 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=579 bgcolor=#F1F1F1
| 439579 ||  || 4 jul 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=580 bgcolor=#F1F1F1
| 439580 ||  || 19 fev 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=581 bgcolor=#E3E3E3
| 439581 ||  || 14 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=582 bgcolor=#E3E3E3
| 439582 ||  || 13 set 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=583 bgcolor=#F1F1F1
| 439583 ||  || 29 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=584 bgcolor=#E3E3E3
| 439584 ||  || 16 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=585 bgcolor=#E3E3E3
| 439585 ||  || 19 mar 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=586 bgcolor=#FAFAFA
| 439586 ||  || 26 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=587 bgcolor=#FAFAFA
| 439587 ||  || 22 abr 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=588 bgcolor=#E3E3E3
| 439588 ||  || 19 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=589 bgcolor=#E3E3E3
| 439589 ||  || 25 jul 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=590 bgcolor=#F1F1F1
| 439590 ||  || 24 ago 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=591 bgcolor=#F1F1F1
| 439591 ||  || 18 mar 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=592 bgcolor=#F1F1F1
| 439592 ||  || 21 dez 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=593 bgcolor=#FAFAFA
| 439593 ||  || 31 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=594 bgcolor=#FAFAFA
| 439594 ||  || 26 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=595 bgcolor=#E3E3E3
| 439595 ||  || 28 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=596 bgcolor=#F1F1F1
| 439596 ||  || 30 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=597 bgcolor=#E3E3E3
| 439597 ||  || 24 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=598 bgcolor=#FAFAFA
| 439598 ||  || 9 fev 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=599 bgcolor=#F1F1F1
| 439599 ||  || 19 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=600 bgcolor=#E3E3E3
| 439600 ||  || 2 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|}

439601–439700 

|-bgcolor=#E3E3E3
| 439601 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=602 bgcolor=#F1F1F1
| 439602 ||  || 2 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=603 bgcolor=#F1F1F1
| 439603 ||  || 12 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=604 bgcolor=#F1F1F1
| 439604 ||  || 12 set 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=605 bgcolor=#E3E3E3
| 439605 ||  || 15 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=606 bgcolor=#E3E3E3
| 439606 ||  || 31 dez 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=607 bgcolor=#F1F1F1
| 439607 ||  || 1 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=608 bgcolor=#F1F1F1
| 439608 ||  || 22 dez 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=609 bgcolor=#FAFAFA
| 439609 ||  || 17 fev 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=610 bgcolor=#F1F1F1
| 439610 ||  || 12 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=611 bgcolor=#E3E3E3
| 439611 ||  || 19 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=612 bgcolor=#FAFAFA
| 439612 ||  || 21 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=613 bgcolor=#F1F1F1
| 439613 ||  || 19 fev 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=614 bgcolor=#F1F1F1
| 439614 ||  || 15 set 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=615 bgcolor=#F1F1F1
| 439615 ||  || 20 mai 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=616 bgcolor=#E3E3E3
| 439616 ||  || 19 jan 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=617 bgcolor=#E3E3E3
| 439617 ||  || 29 ago 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=618 bgcolor=#E3E3E3
| 439618 ||  || 9 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=619 bgcolor=#E3E3E3
| 439619 ||  || 2 dez 2012 || Catalina || CSS || — || 
|-id=620 bgcolor=#E3E3E3
| 439620 ||  || 6 dez 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=621 bgcolor=#E3E3E3
| 439621 ||  || 30 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=622 bgcolor=#FAFAFA
| 439622 ||  || 29 jan 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=623 bgcolor=#E3E3E3
| 439623 ||  || 12 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=624 bgcolor=#F1F1F1
| 439624 ||  || 24 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=625 bgcolor=#FAFAFA
| 439625 ||  || 26 nov 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=626 bgcolor=#F1F1F1
| 439626 ||  || 10 mar 2010 || XuYi || PMO NEO || — || 
|-id=627 bgcolor=#F1F1F1
| 439627 ||  || 8 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=628 bgcolor=#F1F1F1
| 439628 ||  || 30 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=629 bgcolor=#FAFAFA
| 439629 ||  || 8 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=630 bgcolor=#F1F1F1
| 439630 ||  || 27 fev 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=631 bgcolor=#F1F1F1
| 439631 ||  || 6 nov 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=632 bgcolor=#E3E3E3
| 439632 ||  || 31 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=633 bgcolor=#FAFAFA
| 439633 ||  || 7 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=634 bgcolor=#E3E3E3
| 439634 ||  || 1 jun 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=635 bgcolor=#E3E3E3
| 439635 ||  || 30 set 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=636 bgcolor=#E3E3E3
| 439636 ||  || 27 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=637 bgcolor=#F1F1F1
| 439637 ||  || 3 jun 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=638 bgcolor=#F1F1F1
| 439638 ||  || 15 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=639 bgcolor=#E3E3E3
| 439639 ||  || 11 jan 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=640 bgcolor=#E3E3E3
| 439640 ||  || 11 jan 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=641 bgcolor=#F1F1F1
| 439641 ||  || 12 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=642 bgcolor=#E3E3E3
| 439642 ||  || 22 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=643 bgcolor=#FAFAFA
| 439643 ||  || 1 fev 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=644 bgcolor=#F1F1F1
| 439644 ||  || 19 ago 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=645 bgcolor=#F1F1F1
| 439645 ||  || 19 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Phocaea || 
|-id=646 bgcolor=#F1F1F1
| 439646 ||  || 30 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=647 bgcolor=#E3E3E3
| 439647 ||  || 9 fev 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=648 bgcolor=#F1F1F1
| 439648 ||  || 10 set 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=649 bgcolor=#E3E3E3
| 439649 ||  || 5 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=650 bgcolor=#E3E3E3
| 439650 ||  || 18 jan 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Pallas || 
|-id=651 bgcolor=#F1F1F1
| 439651 ||  || 1 mar 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=652 bgcolor=#E3E3E3
| 439652 ||  || 18 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=653 bgcolor=#E3E3E3
| 439653 ||  || 26 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=654 bgcolor=#F1F1F1
| 439654 ||  || 21 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=655 bgcolor=#F1F1F1
| 439655 ||  || 18 nov 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=656 bgcolor=#E3E3E3
| 439656 ||  || 4 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=657 bgcolor=#F1F1F1
| 439657 ||  || 4 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=658 bgcolor=#E3E3E3
| 439658 ||  || 28 mar 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=659 bgcolor=#F1F1F1
| 439659 ||  || 13 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=660 bgcolor=#E3E3E3
| 439660 ||  || 3 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=661 bgcolor=#E3E3E3
| 439661 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=662 bgcolor=#F1F1F1
| 439662 ||  || 10 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=663 bgcolor=#F1F1F1
| 439663 ||  || 18 set 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=664 bgcolor=#E3E3E3
| 439664 ||  || 28 out 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=665 bgcolor=#E3E3E3
| 439665 ||  || 26 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=666 bgcolor=#E3E3E3
| 439666 ||  || 1 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=667 bgcolor=#E3E3E3
| 439667 ||  || 21 abr 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=668 bgcolor=#F1F1F1
| 439668 ||  || 3 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=669 bgcolor=#E3E3E3
| 439669 ||  || 26 fev 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=670 bgcolor=#FAFAFA
| 439670 ||  || 2 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || Mitidika || 
|-id=671 bgcolor=#E3E3E3
| 439671 ||  || 31 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=672 bgcolor=#F1F1F1
| 439672 ||  || 14 abr 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=673 bgcolor=#E3E3E3
| 439673 ||  || 16 jun 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=674 bgcolor=#E3E3E3
| 439674 ||  || 8 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=675 bgcolor=#E3E3E3
| 439675 ||  || 6 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=676 bgcolor=#E3E3E3
| 439676 ||  || 4 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=677 bgcolor=#E3E3E3
| 439677 ||  || 14 dez 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Juno || 
|-id=678 bgcolor=#E3E3E3
| 439678 ||  || 5 abr 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=679 bgcolor=#F1F1F1
| 439679 ||  || 2 out 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=680 bgcolor=#E3E3E3
| 439680 ||  || 10 jan 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=681 bgcolor=#E3E3E3
| 439681 ||  || 8 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=682 bgcolor=#F1F1F1
| 439682 ||  || 11 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=683 bgcolor=#F1F1F1
| 439683 ||  || 26 fev 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=684 bgcolor=#E3E3E3
| 439684 ||  || 22 nov 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=685 bgcolor=#E3E3E3
| 439685 ||  || 1 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=686 bgcolor=#E3E3E3
| 439686 ||  || 29 mai 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=687 bgcolor=#E3E3E3
| 439687 ||  || 25 out 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=688 bgcolor=#E3E3E3
| 439688 ||  || 20 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=689 bgcolor=#E3E3E3
| 439689 ||  || 31 jan 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=690 bgcolor=#E3E3E3
| 439690 ||  || 16 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=691 bgcolor=#F1F1F1
| 439691 ||  || 14 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=692 bgcolor=#E3E3E3
| 439692 ||  || 29 mar 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=693 bgcolor=#E3E3E3
| 439693 ||  || 22 out 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=694 bgcolor=#E3E3E3
| 439694 ||  || 7 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=695 bgcolor=#E3E3E3
| 439695 ||  || 28 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=696 bgcolor=#E3E3E3
| 439696 ||  || 26 jun 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=697 bgcolor=#E3E3E3
| 439697 ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=698 bgcolor=#E3E3E3
| 439698 ||  || 3 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=699 bgcolor=#F1F1F1
| 439699 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=700 bgcolor=#FAFAFA
| 439700 ||  || 26 dez 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

439701–439800 

|-bgcolor=#F1F1F1
| 439701 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=702 bgcolor=#E3E3E3
| 439702 ||  || 11 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=703 bgcolor=#E3E3E3
| 439703 ||  || 18 nov 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=704 bgcolor=#E3E3E3
| 439704 ||  || 1 mar 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=705 bgcolor=#E3E3E3
| 439705 ||  || 29 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=706 bgcolor=#F1F1F1
| 439706 ||  || 4 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=707 bgcolor=#E3E3E3
| 439707 ||  || 11 out 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=708 bgcolor=#E3E3E3
| 439708 ||  || 5 abr 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=709 bgcolor=#E3E3E3
| 439709 ||  || 8 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=710 bgcolor=#F1F1F1
| 439710 ||  || 27 mar 2009 || Siding Spring || SSS || — || 
|-id=711 bgcolor=#FAFAFA
| 439711 ||  || 30 nov 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=712 bgcolor=#E3E3E3
| 439712 ||  || 13 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=713 bgcolor=#F1F1F1
| 439713 ||  || 22 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=714 bgcolor=#E3E3E3
| 439714 ||  || 24 nov 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=715 bgcolor=#F1F1F1
| 439715 ||  || 21 out 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=716 bgcolor=#E3E3E3
| 439716 ||  || 30 out 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=717 bgcolor=#E3E3E3
| 439717 ||  || 2 nov 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=718 bgcolor=#E3E3E3
| 439718 Danielcervantes ||  || 12 abr 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=719 bgcolor=#E3E3E3
| 439719 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=720 bgcolor=#FAFAFA
| 439720 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=721 bgcolor=#E3E3E3
| 439721 ||  || 16 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=722 bgcolor=#F1F1F1
| 439722 ||  || 21 abr 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=723 bgcolor=#F1F1F1
| 439723 ||  || 11 ago 2007 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=724 bgcolor=#E3E3E3
| 439724 ||  || 9 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=725 bgcolor=#F1F1F1
| 439725 ||  || 29 nov 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=726 bgcolor=#E3E3E3
| 439726 ||  || 14 mai 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=727 bgcolor=#F1F1F1
| 439727 ||  || 7 jan 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=728 bgcolor=#F1F1F1
| 439728 ||  || 9 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=729 bgcolor=#F1F1F1
| 439729 ||  || 6 set 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=730 bgcolor=#E3E3E3
| 439730 ||  || 21 abr 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=731 bgcolor=#88F2FF
| 439731 ||  || 4 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=732 bgcolor=#88F2FF
| 439732 ||  || 5 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Vesta || 
|-id=733 bgcolor=#F1F1F1
| 439733 ||  || 18 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=734 bgcolor=#F1F1F1
| 439734 ||  || 11 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=735 bgcolor=#E3E3E3
| 439735 ||  || 11 fev 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=736 bgcolor=#F1F1F1
| 439736 ||  || 25 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=737 bgcolor=#F1F1F1
| 439737 ||  || 25 mai 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=738 bgcolor=#E3E3E3
| 439738 ||  || 22 jul 2000 || Prescott || P. G. Comba || — || 
|-id=739 bgcolor=#F1F1F1
| 439739 ||  || 27 set 2008 || Catalina || CSS || — || 
|-id=740 bgcolor=#FAFAFA
| 439740 ||  || 17 dez 2003 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=741 bgcolor=#F1F1F1
| 439741 ||  || 25 jan 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=742 bgcolor=#E3E3E3
| 439742 ||  || 13 mar 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || Eos || 
|-id=743 bgcolor=#E3E3E3
| 439743 ||  || 16 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=744 bgcolor=#F1F1F1
| 439744 ||  || 3 set 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=745 bgcolor=#F1F1F1
| 439745 ||  || 7 abr 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || Phocaea || 
|-id=746 bgcolor=#FAFAFA
| 439746 ||  || 17 mar 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Juno || 
|-id=747 bgcolor=#F1F1F1
| 439747 ||  || 5 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=748 bgcolor=#FAFAFA
| 439748 ||  || 27 jun 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=749 bgcolor=#E3E3E3
| 439749 ||  || 25 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=750 bgcolor=#F1F1F1
| 439750 ||  || 24 out 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=751 bgcolor=#F1F1F1
| 439751 ||  || 7 out 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=752 bgcolor=#FAFAFA
| 439752 ||  || 1 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=753 bgcolor=#E3E3E3
| 439753 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=754 bgcolor=#F1F1F1
| 439754 ||  || 24 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=755 bgcolor=#FAFAFA
| 439755 ||  || 31 mai 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=756 bgcolor=#FAFAFA
| 439756 ||  || 24 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=757 bgcolor=#F1F1F1
| 439757 ||  || 21 out 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=758 bgcolor=#FAFAFA
| 439758 ||  || 3 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=759 bgcolor=#F1F1F1
| 439759 ||  || 29 mai 2010 || WISE || WISE || — || 
|-id=760 bgcolor=#F1F1F1
| 439760 ||  || 25 fev 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=761 bgcolor=#F1F1F1
| 439761 ||  || 15 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=762 bgcolor=#FAFAFA
| 439762 ||  || 28 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=763 bgcolor=#FAFAFA
| 439763 ||  || 13 dez 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=764 bgcolor=#E3E3E3
| 439764 ||  || 13 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=765 bgcolor=#E3E3E3
| 439765 ||  || 10 jun 2010 || Catalina || CSS || — || 
|-id=766 bgcolor=#F1F1F1
| 439766 ||  || 21 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=767 bgcolor=#F1F1F1
| 439767 ||  || 25 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=768 bgcolor=#F1F1F1
| 439768 ||  || 9 out 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=769 bgcolor=#E3E3E3
| 439769 ||  || 22 fev 2009 || Catalina || CSS || — || 
|-id=770 bgcolor=#F1F1F1
| 439770 ||  || 10 jan 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=771 bgcolor=#E3E3E3
| 439771 ||  || 23 mar 2004 || Catalina || CSS || — || 
|-id=772 bgcolor=#E3E3E3
| 439772 ||  || 7 nov 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=773 bgcolor=#E3E3E3
| 439773 ||  || 10 mar 2005 || Catalina || CSS || — || 
|-id=774 bgcolor=#F1F1F1
| 439774 ||  || 17 dez 2009 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=775 bgcolor=#E3E3E3
| 439775 ||  || 29 jan 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || Brangane || 
|-id=776 bgcolor=#E3E3E3
| 439776 ||  || 5 jun 2010 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=777 bgcolor=#E3E3E3
| 439777 ||  || 13 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=778 bgcolor=#F1F1F1
| 439778 ||  || 27 ago 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=779 bgcolor=#F1F1F1
| 439779 ||  || 3 mar 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=780 bgcolor=#E3E3E3
| 439780 ||  || 11 jul 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=781 bgcolor=#E3E3E3
| 439781 ||  || 18 dez 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=782 bgcolor=#E3E3E3
| 439782 ||  || 5 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=783 bgcolor=#FAFAFA
| 439783 ||  || 11 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=784 bgcolor=#F1F1F1
| 439784 ||  || 10 nov 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=785 bgcolor=#FAFAFA
| 439785 ||  || 17 nov 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=786 bgcolor=#F1F1F1
| 439786 ||  || 2 mai 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=787 bgcolor=#FAFAFA
| 439787 ||  || 14 dez 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=788 bgcolor=#F1F1F1
| 439788 ||  || 21 fev 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=789 bgcolor=#FAFAFA
| 439789 ||  || 11 abr 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=790 bgcolor=#FAFAFA
| 439790 ||  || 26 set 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=791 bgcolor=#FAFAFA
| 439791 ||  || 9 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=792 bgcolor=#FAFAFA
| 439792 ||  || 28 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=793 bgcolor=#E3E3E3
| 439793 ||  || 9 mai 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=794 bgcolor=#FAFAFA
| 439794 ||  || 16 mar 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=795 bgcolor=#F1F1F1
| 439795 ||  || 3 mar 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=796 bgcolor=#FAFAFA
| 439796 ||  || 16 mai 2004 || Socorro || LINEAR || Mitidika || 
|-id=797 bgcolor=#FAFAFA
| 439797 ||  || 7 abr 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=798 bgcolor=#F1F1F1
| 439798 ||  || 27 out 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=799 bgcolor=#E3E3E3
| 439799 ||  || 30 jun 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=800 bgcolor=#E3E3E3
| 439800 ||  || 30 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

439801–439900 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 439801 ||  || 21 set 2012 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=802 bgcolor=#FAFAFA
| 439802 ||  || 18 mar 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=803 bgcolor=#F1F1F1
| 439803 ||  || 2 fev 2005 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=804 bgcolor=#FAFAFA
| 439804 ||  || 15 nov 2006 || Catalina || CSS || — || 
|-id=805 bgcolor=#F1F1F1
| 439805 ||  || 4 dez 1996 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=806 bgcolor=#F1F1F1
| 439806 ||  || 3 mar 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=807 bgcolor=#E3E3E3
| 439807 ||  || 15 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=808 bgcolor=#E3E3E3
| 439808 ||  || 9 mar 2003 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=809 bgcolor=#E3E3E3
| 439809 ||  || 1 fev 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || Brangane || 
|-id=810 bgcolor=#E3E3E3
| 439810 ||  || 5 nov 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=811 bgcolor=#E3E3E3
| 439811 ||  || 24 mar 2003 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=812 bgcolor=#E3E3E3
| 439812 ||  || 26 abr 2004 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=813 bgcolor=#F1F1F1
| 439813 ||  || 25 mar 2006 || Catalina || CSS || Phocaea || 
|-id=814 bgcolor=#F1F1F1
| 439814 ||  || 10 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=815 bgcolor=#FAFAFA
| 439815 ||  || 25 abr 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=816 bgcolor=#E3E3E3
| 439816 ||  || 15 out 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=817 bgcolor=#FAFAFA
| 439817 ||  || 9 jan 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=818 bgcolor=#E3E3E3
| 439818 ||  || 20 set 2006 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=819 bgcolor=#F1F1F1
| 439819 ||  || 11 dez 2004 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=820 bgcolor=#E3E3E3
| 439820 ||  || 14 out 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=821 bgcolor=#F1F1F1
| 439821 ||  || 9 mai 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=822 bgcolor=#FAFAFA
| 439822 ||  || 17 fev 2007 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=823 bgcolor=#F1F1F1
| 439823 ||  || 20 nov 2008 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=824 bgcolor=#F1F1F1
| 439824 ||  || 17 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=825 bgcolor=#E3E3E3
| 439825 ||  || 27 set 2006 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=826 bgcolor=#F1F1F1
| 439826 ||  || 12 set 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=827 bgcolor=#E3E3E3
| 439827 ||  || 31 mar 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=828 bgcolor=#FAFAFA
| 439828 ||  || 6 abr 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=829 bgcolor=#E3E3E3
| 439829 ||  || 4 dez 2007 || Catalina || CSS || — || 
|-id=830 bgcolor=#F1F1F1
| 439830 ||  || 9 fev 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || — || 
|-id=831 bgcolor=#F1F1F1
| 439831 ||  || 12 set 1994 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=832 bgcolor=#FFDAB5
| 439832 ||  || 22 jul 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=833 bgcolor=#FAFAFA
| 439833 ||  || 29 set 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=834 bgcolor=#E3E3E3
| 439834 ||  || 24 out 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=835 bgcolor=#FAFAFA
| 439835 ||  || 26 nov 1995 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=836 bgcolor=#E3E3E3
| 439836 ||  || 5 out 1996 || La Silla || E. W. Elst || — || 
|-id=837 bgcolor=#F1F1F1
| 439837 ||  || 3 mar 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=838 bgcolor=#F1F1F1
| 439838 ||  || 10 abr 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=839 bgcolor=#FAFAFA
| 439839 ||  || 28 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=840 bgcolor=#F1F1F1
| 439840 ||  || 29 set 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=841 bgcolor=#F1F1F1
| 439841 ||  || 3 out 1997 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=842 bgcolor=#E3E3E3
| 439842 ||  || 19 mai 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=843 bgcolor=#F1F1F1
| 439843 ||  || 23 ago 1998 || Xinglong || SCAP || — || 
|-id=844 bgcolor=#F1F1F1
| 439844 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=845 bgcolor=#FFDAB5
| 439845 ||  || 14 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=846 bgcolor=#F1F1F1
| 439846 ||  || 20 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=847 bgcolor=#E3E3E3
| 439847 ||  || 20 set 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=848 bgcolor=#FFDAB5
| 439848 ||  || 26 set 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=849 bgcolor=#F1F1F1
| 439849 ||  || 14 out 1998 || Catalina || CSS || — || 
|-id=850 bgcolor=#F1F1F1
| 439850 ||  || 14 out 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=851 bgcolor=#FAFAFA
| 439851 ||  || 16 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=852 bgcolor=#FAFAFA
| 439852 ||  || 24 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=853 bgcolor=#FAFAFA
| 439853 ||  || 8 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=854 bgcolor=#FFD5EA
| 439854 ||  || 12 dez 1998 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=855 bgcolor=#F1F1F1
| 439855 ||  || 8 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=856 bgcolor=#FAFAFA
| 439856 ||  || 13 dez 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=857 bgcolor=#F1F1F1
| 439857 ||  || 14 nov 1998 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=858 bgcolor=#DFDFFF
| 439858 ||  || 19 jul 1999 || Mauna Kea || Mauna Kea Obs. || — || 
|-id=859 bgcolor=#E3E3E3
| 439859 ||  || 4 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=860 bgcolor=#F1F1F1
| 439860 ||  || 30 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=861 bgcolor=#F1F1F1
| 439861 ||  || 30 set 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=862 bgcolor=#F1F1F1
| 439862 ||  || 3 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=863 bgcolor=#E3E3E3
| 439863 ||  || 4 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=864 bgcolor=#E3E3E3
| 439864 ||  || 6 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=865 bgcolor=#FAFAFA
| 439865 ||  || 9 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=866 bgcolor=#E3E3E3
| 439866 ||  || 2 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=867 bgcolor=#E3E3E3
| 439867 ||  || 6 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=868 bgcolor=#F1F1F1
| 439868 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=869 bgcolor=#FAFAFA
| 439869 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=870 bgcolor=#F1F1F1
| 439870 ||  || 9 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=871 bgcolor=#E3E3E3
| 439871 ||  || 3 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Ursula || 
|-id=872 bgcolor=#F1F1F1
| 439872 ||  || 14 out 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=873 bgcolor=#FAFAFA
| 439873 ||  || 10 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=874 bgcolor=#F1F1F1
| 439874 ||  || 11 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=875 bgcolor=#F1F1F1
| 439875 ||  || 14 nov 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=876 bgcolor=#E3E3E3
| 439876 ||  || 1 nov 1999 || Catalina || CSS || — || 
|-id=877 bgcolor=#FFD5EA
| 439877 ||  || 13 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=878 bgcolor=#F1F1F1
| 439878 ||  || 7 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=879 bgcolor=#FAFAFA
| 439879 ||  || 29 nov 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=880 bgcolor=#FFDAB5
| 439880 ||  || 13 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=881 bgcolor=#F1F1F1
| 439881 ||  || 7 dez 1999 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=882 bgcolor=#F1F1F1
| 439882 ||  || 14 dez 1999 || Kitt Peak || Spacewatch || Phocaea || 
|-id=883 bgcolor=#F1F1F1
| 439883 ||  || 3 jan 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=884 bgcolor=#F1F1F1
| 439884 ||  || 8 jan 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=885 bgcolor=#FFDAB5
| 439885 ||  || 4 fev 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=886 bgcolor=#F1F1F1
| 439886 ||  || 26 mai 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=887 bgcolor=#FFDAB5
| 439887 ||  || 30 jun 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=888 bgcolor=#FAFAFA
| 439888 ||  || 3 jul 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=889 bgcolor=#FFD5EA
| 439889 ||  || 2 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=890 bgcolor=#FFDAB5
| 439890 ||  || 26 ago 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=891 bgcolor=#FAFAFA
| 439891 ||  || 2 set 2000 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=892 bgcolor=#FAFAFA
| 439892 ||  || 23 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=893 bgcolor=#FAFAFA
| 439893 ||  || 20 set 2000 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=894 bgcolor=#FAFAFA
| 439894 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=895 bgcolor=#FAFAFA
| 439895 ||  || 24 set 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=896 bgcolor=#E3E3E3
| 439896 ||  || 29 set 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=897 bgcolor=#FAFAFA
| 439897 ||  || 2 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=898 bgcolor=#FFD5EA
| 439898 ||  || 4 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=899 bgcolor=#FAFAFA
| 439899 ||  || 3 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=900 bgcolor=#F1F1F1
| 439900 ||  || 19 nov 2000 || Socorro || LINEAR || Phocaea || 
|}

439901–440000 

|-bgcolor=#FAFAFA
| 439901 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=902 bgcolor=#E3E3E3
| 439902 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=903 bgcolor=#E3E3E3
| 439903 ||  || 21 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=904 bgcolor=#FAFAFA
| 439904 ||  || 2 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=905 bgcolor=#FAFAFA
| 439905 ||  || 20 nov 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=906 bgcolor=#FFDAB5
| 439906 ||  || 1 out 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=907 bgcolor=#E3E3E3
| 439907 ||  || 1 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=908 bgcolor=#FFD5EA
| 439908 ||  || 15 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=909 bgcolor=#FAFAFA
| 439909 ||  || 31 dez 2000 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=910 bgcolor=#FFDAB5
| 439910 ||  || 5 dez 2000 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=911 bgcolor=#FAFAFA
| 439911 ||  || 16 fev 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=912 bgcolor=#FAFAFA
| 439912 ||  || 19 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=913 bgcolor=#FAFAFA
| 439913 ||  || 18 mar 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=914 bgcolor=#FFDAB5
| 439914 ||  || 19 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=915 bgcolor=#FFDAB5
| 439915 ||  || 26 jul 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=916 bgcolor=#F1F1F1
| 439916 ||  || 10 ago 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=917 bgcolor=#F1F1F1
| 439917 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=918 bgcolor=#F1F1F1
| 439918 ||  || 17 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=919 bgcolor=#FFDAB5
| 439919 ||  || 20 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=920 bgcolor=#FAFAFA
| 439920 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=921 bgcolor=#FAFAFA
| 439921 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=922 bgcolor=#FAFAFA
| 439922 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=923 bgcolor=#FAFAFA
| 439923 ||  || 23 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=924 bgcolor=#F1F1F1
| 439924 ||  || 24 ago 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=925 bgcolor=#F1F1F1
| 439925 ||  || 25 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=926 bgcolor=#FAFAFA
| 439926 ||  || 26 ago 2001 || Haleakala || NEAT || — || 
|-id=927 bgcolor=#FAFAFA
| 439927 ||  || 16 ago 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=928 bgcolor=#FFDAB5
| 439928 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=929 bgcolor=#FAFAFA
| 439929 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=930 bgcolor=#F1F1F1
| 439930 ||  || 7 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=931 bgcolor=#FFDAB5
| 439931 ||  || 11 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=932 bgcolor=#FAFAFA
| 439932 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=933 bgcolor=#F1F1F1
| 439933 ||  || 12 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=934 bgcolor=#F1F1F1
| 439934 ||  || 8 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=935 bgcolor=#FAFAFA
| 439935 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=936 bgcolor=#FFDAB5
| 439936 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=937 bgcolor=#FAFAFA
| 439937 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=938 bgcolor=#F1F1F1
| 439938 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=939 bgcolor=#FAFAFA
| 439939 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=940 bgcolor=#E3E3E3
| 439940 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=941 bgcolor=#F1F1F1
| 439941 ||  || 22 ago 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=942 bgcolor=#FAFAFA
| 439942 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=943 bgcolor=#FAFAFA
| 439943 ||  || 17 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=944 bgcolor=#F1F1F1
| 439944 ||  || 16 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=945 bgcolor=#F1F1F1
| 439945 ||  || 11 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=946 bgcolor=#FAFAFA
| 439946 ||  || 19 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=947 bgcolor=#FAFAFA
| 439947 ||  || 23 set 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker || — || 
|-id=948 bgcolor=#F1F1F1
| 439948 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=949 bgcolor=#FAFAFA
| 439949 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=950 bgcolor=#FAFAFA
| 439950 ||  || 25 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=951 bgcolor=#FAFAFA
| 439951 ||  || 20 set 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=952 bgcolor=#F1F1F1
| 439952 ||  || 21 set 2001 || Anderson Mesa || LONEOS || — || 
|-id=953 bgcolor=#FFDAB5
| 439953 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=954 bgcolor=#FAFAFA
| 439954 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=955 bgcolor=#FAFAFA
| 439955 ||  || 13 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=956 bgcolor=#FAFAFA
| 439956 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=957 bgcolor=#FAFAFA
| 439957 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=958 bgcolor=#FAFAFA
| 439958 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=959 bgcolor=#FAFAFA
| 439959 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=960 bgcolor=#F1F1F1
| 439960 ||  || 11 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=961 bgcolor=#F1F1F1
| 439961 ||  || 17 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=962 bgcolor=#FAFAFA
| 439962 ||  || 19 set 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=963 bgcolor=#E3E3E3
| 439963 ||  || 22 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=964 bgcolor=#FAFAFA
| 439964 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=965 bgcolor=#FAFAFA
| 439965 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=966 bgcolor=#FAFAFA
| 439966 ||  || 23 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=967 bgcolor=#F1F1F1
| 439967 ||  || 19 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=968 bgcolor=#F1F1F1
| 439968 ||  || 16 out 2001 || Palomar || NEAT || — || 
|-id=969 bgcolor=#FAFAFA
| 439969 ||  || 11 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=970 bgcolor=#E3E3E3
| 439970 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=971 bgcolor=#E3E3E3
| 439971 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=972 bgcolor=#FAFAFA
| 439972 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || Flora || 
|-id=973 bgcolor=#FAFAFA
| 439973 ||  || 14 out 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=974 bgcolor=#FFDAB5
| 439974 ||  || 21 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=975 bgcolor=#FAFAFA
| 439975 ||  || 18 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=976 bgcolor=#FAFAFA
| 439976 ||  || 17 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=977 bgcolor=#FAFAFA
| 439977 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=978 bgcolor=#FAFAFA
| 439978 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=979 bgcolor=#FAFAFA
| 439979 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=980 bgcolor=#FAFAFA
| 439980 ||  || 20 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=981 bgcolor=#FAFAFA
| 439981 ||  || 17 out 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=982 bgcolor=#FAFAFA
| 439982 ||  || 19 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=983 bgcolor=#FAFAFA
| 439983 ||  || 21 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=984 bgcolor=#FAFAFA
| 439984 ||  || 12 nov 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=985 bgcolor=#E3E3E3
| 439985 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=986 bgcolor=#FAFAFA
| 439986 ||  || 11 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=987 bgcolor=#E3E3E3
| 439987 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=988 bgcolor=#FAFAFA
| 439988 ||  || 14 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=989 bgcolor=#FAFAFA
| 439989 ||  || 9 nov 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=990 bgcolor=#FAFAFA
| 439990 ||  || 15 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=991 bgcolor=#FAFAFA
| 439991 ||  || 17 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=992 bgcolor=#E3E3E3
| 439992 ||  || 18 dez 2001 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=993 bgcolor=#FAFAFA
| 439993 ||  || 17 dez 2001 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|-id=994 bgcolor=#FFDAB5
| 439994 ||  || 5 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=995 bgcolor=#E3E3E3
| 439995 ||  || 8 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Juno || 
|-id=996 bgcolor=#FAFAFA
| 439996 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=997 bgcolor=#E3E3E3
| 439997 ||  || 9 jan 2002 || Socorro || LINEAR || Brangane || 
|-id=998 bgcolor=#FFDAB5
| 439998 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=999 bgcolor=#FFDAB5
| 439999 ||  || 7 fev 2002 || Socorro || LINEAR || — || 
|-id=000 bgcolor=#FAFAFA
| 440000 ||  || 14 jan 2002 || Kitt Peak || Spacewatch || — || 
|}

Ligações externas 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (435001)–(440000) (IAU Minor Planet Center)

439